Döbbelin steht für:

 Döbbelin (Stendal), Ortsteil von Insel, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt

Döbbelin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Julius Döbbelin (1806–1856), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur, -direktor und -unternehmer 
 Auguste Döbbelin (unbekannt–1838), deutsche Theaterschauspielerin und Opernsängerin, siehe Auguste Feige
 Auguste Döbbelin (1803–1842), deutsche Theaterschauspielerin
 Caroline Maximiliane Döbbelin (1758–1828), deutsche Theaterschauspielerin

 Emilie Döbbelin (1802–unbekannt), deutsche Theaterschauspielerin
 Karl Theophil Döbbelin (1727–1793), deutscher Theaterdirektor und Schauspieler
 Katharina Friederike Döbbelin (1739–1793), deutsche Theaterschauspielerin
 Maximiliana Christiana Döbbelin (?–1759), deutsche Theaterschauspielerin
 Rolf Döbbelin (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Rudolf von Döbbelin, Propst des Stifts St, Nikolai Stendal und Protonotar der Mark Brandenburg

Siehe auch:
 Döbbelinsches Theater, Theater in Berlin
 Döblin